Plusieurs gares ferroviaires sont situées sur le territoire de la commune française de Versailles ; quatre d'entre elles ont une dénomination commençant par « Gare de Versailles » :
 Versailles-Chantiers ;
 Versailles-Château-Rive-Gauche ;
 Versailles-Matelots ;
 Versailles-Rive-Droite.

Versailles